Везен-де-Левезу (фр. Vézins-de-Lévézou) — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Аверон. 
 Везен (зоря), Везен (δ CMa, δ Великого Пса) — третя за яскравістю зорею в сузір'ї Великого Пса (після Сіріуса та Адхара). 
 Шарансі-Везен, Шарансі́-Везе́н (фр. Charency-Vezin) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель. 
 Везен-ле-Коке, Везе́н-ле-Коке́ (фр. Vezin-le-Coquet) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. 
 Везен, Везе́н (фр. Vezins) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара.